Константин Скворцо́в:
 Скворцов, Константин Алексеевич (1915—1962) — марийский советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Марийской АССР.
 Скворцов, Константин Васильевич (род. 1939) — русский писатель и поэт.
 Скворцов, Константин Иванович (1812—1876) — писатель и профессор патрологии Киевской духовной академии, доктор богословия, статский советник.